Fürstenbund steht für:

 Fürstenbund (1785), anti-habsburgische Allianz, von Preußen initiiert

Deutsche Geschichte:
 Schmalkaldischer Bund (1531), Zusammenschluss protestantischer Fürsten zur Zeit der Reformation
 Katholische Liga (1538), gegen den Schmalkaldischen Bund gerichtetes Bündnis katholischer Fürsten
 Protestantische Union (1608–1621), Bündnis protestantischer Reichsstände im Vorfeld des Dreißigjährigen Krieges
 Katholische Liga (1609), Gegenpart zur Protestantischen Union
 Deutsches Kaiserreich (1871–1918), laut Reichsverfassung ein „ewiger Bund“ der deutschen Fürsten